40-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проводился с 17 по 25 марта 2018 года в городе Норт-Бей (провинция Онтарио, Канада) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 17-й раз в своей истории выиграла сборная Канады, второе место заняла сборная Швеции, третье место — сборная России.

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2018 .

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам :
 
 
 
 
 
 
 
 победитель европейской квалификационной серии матчей:
 
 одна команда-представитель зоны Америки:
 
 3 лучших команды по итогам :

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед регламентом предусмотрены дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Второй этап, плей-офф проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы; команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы; в финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов; бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC-5).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

Групповой этап

Турнирная таблица 
(по итогам группового этапа; положение после сессии 20)

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф.

Сессия 1 
17 марта, 14:00

Сессия 2 
17 марта, 19:00

Сессия 3 
18 марта, 09:00

Сессия 4 
18 марта, 14:00

Сессия 5 
18 марта, 19:00

Сессия 6 
19 марта, 09:00

Сессия 7 
19 марта, 14:00

Сессия 8 
19 марта, 19:00

Сессия 9 
20 марта, 09:00

Сессия 10 
20 марта, 14:00

Сессия 11 
20 марта, 19:00

Сессия 12 
21 марта, 09:00

Сессия 13 
21 марта, 14:00

Сессия 14 
21 марта, 19:00

Сессия 15 
22 марта, 09:00

Сессия 16 
22 марта, 14:00

Сессия 17 
22 марта, 19:00

Сессия 18 
23 марта, 09:00

Сессия 19 
23 марта, 14:00

Сессия 20 
23 марта, 19:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
24 марта, 09:00

Полуфинал 1 
24 марта, 14:00

Полуфинал 2 
24 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
25 марта, 10:00

Финал 
25 марта, 15:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Команда определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков на каждой позиции в матчах кругового этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Официальный сайт чемпионата на сайте Curling Canada (Ассоциации кёрлинга Канады)
 Чемпионат мира 2018 на сайте результатов и статистики WCF
 Eye Opener () — официальное ежедневное издание чемпионата, издаётся Curling Canada и Всемирной федерацией кёрлинга:
 Страница Eye Opener на сайте чемпионата
 Eye Opener — Выпуск 1, 17 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 2, 18 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 3, 19 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 4, 20 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 5, 21 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 6, 22 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 7, 23 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 8, 24 марта 2018
 Eye Opener — Выпуск 9, 25 марта 2018

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2017

2018
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2018 году
2018 год в кёрлинге
Март 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году
Спортивные соревнования в Онтарио